Хуáн де Флáндес () — испанский художник нидерландского происхождения XV века, один из главнейших представителей Возрождения в Испании.

Точные годы жизни неизвестны, родился около 1460-х годов во Фландрии. В период с 1496 по 1519 годы работал в Испании при дворе королевы Изабеллы Кастильской, наряду с известным портретистом Михелем Зиттовом.

Биография 
О биографии этого художника известно немного. Его настоящее имя не ясно, встречаются варианты — «Хуан де Фландес» — указание на национальность, «Иоанн» или «Ян из Фландрии», также «Ян Салаэрт» или «Мастер из Гента».

Впервые упоминается в счетах королевы Изабеллы Кастильской за 1496 год. Два года спустя документы говорят о нем уже как о «придворном художнике Её Величества». Своё место при королеве он сохраняет до её смерти в 1504 году. Его кисти принадлежат несколько портретов представителей правящей династии.

После этого он отправляется в Саламанку, где в 1505 году было документировано создание им нескольких работ для университета и «Алтаря Сан-Мигеле» для городского собора. В 1509 году по заказу епископа  он создает большое ретабло для собора в Паленсии. Оно состоит из 12 частей и производит грандиозное впечатление. В Паленсии Фландес оставался до своей смерти, предположительно наступившей до октября 1519 года, после которого его супруга в административных документах была упомянута как вдова.

Живопись 

Фландес — представитель так называемой «испано-фламандской» школы живописи Кастилии, страны, в которой в тот момент в художественном отношении преобладало нидерландское влияние. Его работам присущи черты, характерные для Северного Возрождения, в частности, ощущается влияние Яна ван Эйка.

Произведения 
Для королевы Изабеллы Фландес создал переносное ретабло из 47 миниатюрных изображений. Из них сохранилось менее половины, рассеянной по различным музеям мира, от Метрополитена до Лувра и Прадо.

Портреты Фландеса отличает тщательность, внимательность и гармоничность, это типичные образцы нидерландской портретной живописи XV в., правда, второго ряда. Он несколько раз писал королеву Изабеллу — и молодой женщиной, и суровой старухой с дряблым лицом с морщинами: искусство его направления не имело склонности к идеализации.

Сохранились его изображения Хуаны Безумной, тогда еще инфанты, её мужа Филиппа Красивого, а также анонимной инфанты, предположительно Екатерины Арагонской, будущей королевы Англии (Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид). Первый из известных придворных испанских портретистов, череду которых продолжит Веласкес и Гойя.

Ссылки 

 Juan de Flandes в «Artcyclopedia»

Литература
 The Retalbo de Isabel la Catolica by Juan de Flandes and Michel Sittow, Chiyo Ishikawa, M.A. ’83, Ph.D. ’89, Brepols Publishers, 2004

Персоналии по алфавиту
Художники-портретисты Ренессанса
Художники-портретисты Испании
Художники Испании XV века
Художники Испании XVI века